Нижние Кичаны — пресноводное озеро на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,9 км². Располагается на высоте 49,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно на пять километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами заболоченные.

Через Нижние Кичаны течёт безымянный водоток, несущий воды из озёр Кангас, Верхние- и Средние Кичаны и впадающий в озеро Лопское, через которое протекает река Лопская. Лопская впадает в озеро Пажма, являющееся частью Ковдозера. Через последнее протекает река Ковда, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

В озере расположено более десятка безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000611102000001853.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Лопского
Озёра Кандалакшского района